Aubry steht für:

 Aubry I. (Mâcon) (Albericus; † wohl 943), Graf von Mâcon
 Aubry II. (Mâcon) († wohl 981), Graf von Mâcon und Burgund
 Aubry (Gâtinais) († 1028/30), Graf von Gâtinais
 Aubry (Kansas), Ort im Johnson County
 Le Mesnil-Aubry, eine französische Gemeinde im Département Val-d’Oise

Aubry ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Aubry (1892–1951), französischer Politiker
 Amédée Aubry, französischer Sportschütze
 Blanche Aubry (1921–1986), Schweizer Schauspielerin
 Cécile Aubry (1928–2010), französische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Claude Charles Aubry de La Boucharderie (1773–1813), französischer General der Artillerie
 Émile Aubry (1880–1964), französischer Maler

 Étienne Aubry (1745–1781), französischer Maler
 François Aubry (1747–1798), französischer Militäroffizier und Politiker
 Gabriel Aubry (Rennfahrer) (* 1998), französischer Automobilrennfahrer
 Geneviève Aubry (* 1928), Schweizer Politikerin
 Gilbert Aubry (Dichter) (* 1942), französischer Dichter
 Gilbert Aubry (* 1942), Bischof von Saint-Denis-de-La Réunion
 Gwenaëlle Aubry (* 1971), französische Philosophin und Schriftstellerin
 Henri Aubry (1922–2012), französischer Radsportler
 Jean Aubry (1913–1995), französischer Turner 
 Johann Aubry († 1600 oder 1601), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Louis-Marc Aubry (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Manon Aubry (* 1989), französische Politikerin
 Martine Aubry (* 1950), französische Politikerin und Bürgermeisterin von Lille
 Octave Aubry (1881–1946), französischer Historiker und Schriftsteller

 René Aubry (* 1956), französischer Komponist
 Roger-Émile Aubry (1923–2010), Bischofsvikar von Reyes in Bolivien
 Serge Aubry (1942–2011), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Alberich
 Aubrey